Bal au moulin de la Galette, dipinto di Pierre-Auguste Renoir del 1876
Moulin de la Galette, dipinto di Pablo Picasso del 1900 
Moulin de la Galette, dipinto di Maurice Utrillo del 1912 circa
Moulin de la Galette, dipinto di Vincent van Gogh
Moulin de la Galette, dipinto di Henri de Toulouse-Lautrec 
 Moulin de la Galette, dipinto di Kees Van Dongen
 Moulin de la Galette, famoso locale da ballo a Montmartre ritratto nei precedenti dipinti